Кембъл може да се отнася за:
 Кембъл, град в Калифорния, САЩ
 Кембъл (остров), остров в Субантарктика

 Хора
 Кончита Кембъл (р. 1995), канадска актриса
 Маркъс Кембъл (р. 1972), шотландски играч на снукър
 Наоми Кембъл (р. 1970), британска манекенка
 Сол Кембъл (р. 1974), британски футболист

 Окръзи в САЩ
 Кембъл (окръг, Вирджиния)
 Кембъл (окръг, Кентъки)
 Кембъл (окръг, Тенеси)
 Кембъл (окръг, Уайоминг)
 Кембъл (окръг, Южна Дакота)